Enrique Rodríguez Cano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Enrique Rodríguez Cano, Tihuatlán, 
 Enrique Rodríguez Cano, Chiapas, Huitiupán, 
 Enrique Rodríguez Cano, Tabasco, Huimanguillo, 
 Enrique Rodríguez Cano, Jesús Carranza, 
 Enrique Rodríguez Cano, Minatitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar